Spectrum puede referirse a:

 Sinclair ZX Spectrum, popular ordenador de 8 bits.
 The Spectrum, pabellón deportivo de la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos.
 Spectrum (empresa), compañía de televisión por cable e internet de Estados Unidos.
 «Spectrum» (canción de Florence and the Machine), canción de Florence and the Machine, incluida en su álbum Ceremonials, lanzado como sencillo en 2012.
 «Spectrum» (canción de Zedd), canción del productor de música electrónica Zedd, lanzado en 2012.
 «Spectrum» (canción de Farruko) canción del álbum TrapXFicante, del cantante de reguetón Farruko, lanzado en 2017.